Михаил Эммануилович Кац (1908, Сураж, Витебская губерния — 25 мая 1983, Москва) — советский инженер-технолог, специалист по производству броневой стали.

Биография 
Родился в Сураже (ныне Витебская область, Белоруссия). С 1922 года работал учеником токаря и токарем. Окончил рабфак и Ленинградский политехнический институт (1935).

С 1935 году мастер, начальник цеха, начальник производства, главный технолог станкостроительного завода им. Орджоникидзе.

В 1941—1945 годах главный технолог Уральского военного завода № 183 (Нижний Тагил). Один из организаторов серийного производства среднего танка Т-34. Разработал гипоидную передачу поворотной башни танка, что увеличило его боеспособность. Предложил новый метод сварки броневой стали и разработал технологию изготовления из неё деталей танков.

В 1945—1946 годах главный технолог заводов в Харькове и Москве. С 1946 года главный инженер Московского тормозного завода.

В 1959—1980 годах директор московского завода холодильного оборудования «Компрессор».

Избирался делегатом XXIV и XXV съездов КПСС.

Умер 25 мая 1983 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1946) — за коренное усовершенствование технологии и организацию высокопроизводительного поточного метода производства средних танков при значительной экономии материалов, рабочей силы и снижении себестоимости
 Государственная премия СССР (1979) — за создание новой техники для народного хозяйства.
 два ордена Ленина
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 орден Октябрьской революции
 медали

Источники 
 Васильева Т. Н. [и др.] Замечательные люди Вагонки / Федер. гос. унит. предприятие Производств. об-ние им. Ф. Э. Дзержинского Уралвагонзавод. — Нижний Тагил : ФГУП «ПО Уралвагонзавод», 2001. — Кн. 2. — 2005. — 103 с.
 Серебрянский З. Л. История ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени московского холодильного машиностроения «Компрессор». — Московский рабочий, 1977. — 319 с.
 Кац, Михаил Эммануилович
 Вечерняя Москва, 27 мая 1983 г. (Некролог)

Конструкторы бронетехники
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Члены КПСС
Персоналии:Уралвагонзавод
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС